Иван Попандопуло:
 Попандопуло, Иван Васильевич (1882—1938) — акушер-гинеколог, доктор медицины (1932), профессор Харьковского университета. 
 Попандопуло, Иван Григорьевич (1823—1891) — вице-адмирал, герой Севастопольской обороны, Георгиевский кавалер (1856).